Congue (Costa do Marfim) — cidade da Costa do Marfim
 Congue (departamento) — departamento da Costa do Marfim
 Congue (Camarões) — cidade dos Camarões

Desambiguações de topônimos